Die FIFA-U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2015 (offiziell: 2015 FIFA U-20 World Cup) war die 20. Austragung dieses Turniers und wurde vom 30. Mai bis 20. Juni 2015 in Neuseeland ausgetragen. Weltmeister wurde Serbien.

Titelverteidiger Frankreich konnte sich nicht für die U-19-Europameisterschaft 2014 und somit als vierter Titelverteidiger auch nicht für eine U-20-WM qualifizieren.

Bewerbung 
Bis Januar 2011 bewarben sich Neuseeland, Peru, Tunesien und Wales um die Austragung des Turniers: Am 3. März 2011 verkündete die FIFA, dass Neuseeland die WM austragen wird.

Austragungsorte 

Die folgenden sieben Städte richteten die Spiele der U-20-WM 2015 aus:
 Auckland – QBE Stadium
 Christchurch – Rugby League Park
 Dunedin – Forsyth Barr Stadium
 Hamilton – Waikato Stadium
 New Plymouth – Yarrow Stadium
 Wellington – Westpac Stadium
  – Okara Park

Qualifikation 
Bei der Endrunde traten 24 Mannschaften an, wobei 23 Plätze bei den einzelnen U-19-Kontinentalmeisterschaften vergeben wurden. Gastgeber Neuseeland war automatisch für die Endrunde qualifiziert.

Der europäische Verband UEFA hatte sechs Startplätze. Diese wurden bei der U-19-Europameisterschaft 2014 vergeben, die vom 19. bis 31. Juli 2014 in Ungarn stattfand.

Dem asiatischen Fußballverband AFC standen vier Startplätze zu. Als Qualifikationsturnier diente die U-19-Asienmeisterschaft 2014, die vom 9. bis 23. Oktober 2014 in Myanmar ausgetragen wurde.

Aus dem CONCACAF, dem Fußballverband Nordamerikas und der Karibik, nahmen vier Mannschaften teil. Als Qualifikationsturnier diente die CONCACAF U-20-Meisterschaft 2015. Diese wurde vom 9. bis 25. Januar 2015 ausgetragen.

Der afrikanische Fußballverband CAF hatte vier Startplätze bei dieser WM. Als Qualifikationsturnier diente die U-20-Afrikameisterschaft 2015, die vom 8. bis 22. März 2015 im Senegal stattfand.

Aus dem südamerikanischen Verband CONMEBOL nahmen vier Mannschaften teil. Das maßgebliche Turnier, die U-20-Südamerikameisterschaft 2015, fand vom 14. Januar bis zum 7. Februar 2015 in Uruguay statt.

Die Oceania Football Confederation erhielt, da Neuseeland als Gastgeber automatisch qualifiziert war, erstmals einen weiteren Startplatz. Der zweite Teilnehmer wurde bei der U-19-Ozeanienmeisterschaft 2014 ermittelt. Das Turnier wurde vom 23. bis 31. Mai 2014 in Suva (Fidschi) ausgetragen. Fidschi konnte sich dabei erstmals für eine U-20-WM qualifizieren.

Teilnehmer

Vorrunde 
Die Auslosung der Gruppen erfolgte am 10. Februar 2015 in Auckland und ergab folgende Gruppen: Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Rangliste der Gruppendritten

Finalrunde

Spielplan 
1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen

Schiedsrichter 

* Leitete das Eröffnungsspiel.** Leitete das Finale.

Besonderheiten 
 Deutschland überbot mit 16 Toren den Vorrundentorrekord von Brasilien (15) aus dem Jahr 1997 und den eigenen Rekord (14) von 1987.
 Fidschi erzielte im Spiel gegen Deutschland erstmals ein Tor bei einem FIFA-Wettbewerb und erreichte mit dem 3:0 gegen Honduras erstmals einen Sieg bei einem FIFA-Turnier.
 Das Spiel Brasiliens gegen Uruguay war das 100. U-20-WM-Spiel der Brasilianer.
 Erstmals bestritten bei einem FIFA-Turnier zwei afrikanische Mannschaften das Spiel um Platz 3.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2015
Fußballveranstaltung 2015
Fußball (Neuseeland)
Sportveranstaltung in Neuseeland